Dmitrij Tursunov (1982) – allenatore di tennis ed ex tennista russo
 Dostonbek Tursunov (1995) – calciatore uzbeko
 Komron Tursunov (1996) – calciatore tagiko
 Sanžar Tursunov (1986) – calciatore uzbeko
 Yermek Tursunov (1961) – ex giocatore di calcio a 5 kazako